Příjmení Rittstein má více nositelů:

 Lukáš Rittstein (* 1973), český sochař
 Michael Rittstein  (* 1949), český malíř